— железнодорожная станция на линии Тюо-Собу, расположенная в городе Тиба префектуры Тиба. Станция была открыта 9 декабря 1894 года.

Планировка станции
Две платформы островного типа и 3 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
JR East: Станция Макухари